Spice puede tomar varios significados:

SPICE, acrónimo inglés de Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis (Programa de simulación con énfasis en circuitos integrados);
SPICE, acrónimo inglés para Spacecraft Planet Instrument C-matrix Events que es un sistema de análisis de posición y geometría de un cuerpo espacial desarrollado por la NASA;
Spice Girls es una banda inglesa de pop;
Spice, primer trabajo discográfico de la banda inglesa Spice Girls;
Spice World, proyecto de película de las Spice Girls que se inició llamando Five y Spice;
SPICE, es el acrónimo inglés de Software Process Improvement and Capability Determination, estándar ISO/IEC 15504 para la evaluación de los procesos de desarrollo de software;
Spice, cantante de dancehall jamaicana;
Spice, canal de televisión desaparecido de programación erótica y pornográfica.
Spice, nombre de fantasía para los canabinoides sintéticos.
Spice Engineering, equipo de automovilismo británico.